

Lista
Se artikeln för respektive sjö för källor.